okergele driehoekbladroller
 rode driehoekbladroller
 variabele driehoekbladroller